Barros Luco puede referirse a:

 Ramón Barros Luco, presidente de la República de Chile entre 1910 y 1915;
 Sándwich Barros Luco, comida preparada con pan, carne y queso caliente;
 Hospital Barros Luco Trudeau, hospital público en la comuna de San Miguel, Santiago, Chile;
 Escuela Ramón Barros Luco, ubicada en Valparaíso, Chile;
 Cerro Barros Luco, montaña ubicada en la Región de Aysén, Chile.